La Journée d'un non-gréviste – film del 1906 diretto da Romeo Bosetti
 La Journée d'un non-gréviste – film del 1908 diretto da Louis Feuillade